Sfinga ima več pomenov:

 Sfinga (mitologija)
 Sfinga (Francija)
 Sfinga (triglavska stena) (vrh, 2385 m) - na robu Severne triglavske stene v Zaplanji
 Sfinga, povest slovenskega avtorja Anteja Mahkote
 Sfinga, slovenski film
 Velika sfinga v Gizi